Herzberg am Harz, une ville de Basse-Saxe, Allemagne
 Herzberg (Elster), une ville de Brandebourg, Allemagne
 Herzberg (Mark), une commune allemande de Brandebourg.
 Breitenbach am Herzberg, une commune de Hesse, Allemagne

 Médaille Herzberg, médaille décernée annuellement par le conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

 Gerhard Herzberg, physicien germano-canadien
 Dan Herzberg, acteur français
 Judith Herzberg, Judith Frieda Lina Herzberg, née à Amsterdam le , est une poétesse, dramaturge, scénariste et essayiste néerlandaise. 
 Frederick Herzberg, Frederick Irving Herzberg (1923 - 2000), psychologue américain célèbre pour ses travaux sur l'enrichissement des tâches au travail 
 Janine Bailly-Herzberg, historienne de l’art

Voir aussi 
 
 Erzberg